Келлауэй () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Келлауэй, Люси (род. 1959) — корреспондент газеты Financial Times, ведет на постоянной основе колонку, посвященную менеджменту, карьере и офисной жизни.
 Келлауэй, Сесил (1890—1973) — британский характерный актёр.